Вячеслав Фёдорович Муханов (род. 2 октября 1956, Канаш, Чувашская АССР, РСФСР) — германский (до 1991 — советский) физик-теоретик, космолог, один из авторов доказательства инфляционной теории развития Вселенной.

Профессор Мюнхенского университета, в котором с 1997 года руководит кафедрой физики астрочастиц и космологии физического факультета.

Биография

Происхождение 
Родился 2 октября 1956 года в городе Канаш Чувашской АССР. Родители Вячеслава Муханова не имели высшего образования. Отец,  Фёдор (отчество не указывается) Муханов, происходил из русского (и старообрядческого) села Можарки Янтиковского района Чувашии, он работал начальником смены на Канашском вагоноремонтном заводе, умер около 2010 года.  Мать —  Алевтина Алексеевна Муханова (до замужества Саландаева) — родом из чувашской деревни Сюрбей-Токаево Комсомольского района Чувашии, но рано переехала в г. Канаш со своими родителями,  всю жизнь поработала на кондитерской фабрике, теперь на пенсии. Называются также имена бабушки и дедушки со стороны матери — Анна Ивановна и Алексей Алексеевич (по другим данным, отчество дедушки иное и его звали Паширов Алексей Николаевич,  —  репрессированный и, посмертно, реабилитированный). Родные братья матери — Сергей и Константин — не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны.  Будущий учёный среднее образование получал в школе № 64 в городе Канаш (в настоящее время — средняя общеобразовательная школа № 11), в 9-м классе перешёл в школу №62. В старших классах (начало 1970-х) прошел собеседование, чтобы попасть в физико-математический интернат, и последний класс закончил в Москве в школе при Московском государственном университете.  Для Муханова физико-математическая школа № 18 (сегодня Специализированный учебный научный центр — СУНЦ) стала отправной точкой, в которой началось формирование научной биографии.

Научная деятельность в СССР 

В 1981 году в сотрудничестве с Геннадием Чибисовым (:en:Gennady Chibisov) разработал гипотезу возникновения крупномасштабной структуры Вселенной (галактик) из квантовых флуктуаций. Работал в ФИАН, в 1989 году защитил докторскую диссертацию в ФИАН.

С 1982 по 1989 годы разработал квантовую теорию космологических возмущений, которая может быть применена для вычисления неоднородностей в различных инфляционных моделях Вселенной. Первое подтверждение этой теории было получено в 1992 году в эксперименте COBE на космическом зонде WMAP.

С 1989 года по 1992 год — старший научный сотрудник Института ядерных исследований в Москве. В 1988 году был в командировке в Италии — в Триесте, где находился Международный центр теоретической физики. В 1988 году состоялась первая научная командировка в США.

Научная деятельность после эмиграции 

Область научных интересов: флюктуации реликтового излучения, инфляционные модели, космология в теории струн, проблема космологической постоянной, проблема сингулярности, самовоспроизведение Вселенной, тёмная энергия, квантовые и классические чёрные дыры, квантовая космология.

В 2015 году посетил Канаш, в котором проживает его мама, в юбилейный год, когда городу исполнилось 90 лет; затем побывал в Национальной библиотеке Чувашской Республики (Чебоксары), где встретился с преподавателями и студентами Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова.

Редакционная работа в научных журналах 

 2003 — член редакционной коллегии журнала «Классическая и квантовая гравитация» («Classical and Quantum Gravity»);
 2004 — член редакционной коллегии журнала «Физика космологии и астрочастиц» («Journal of Cosmology and Astroparticle Physics»);
 2004 — член редакционной коллегии журнала «Физика высоких энергий» («Journal of High Energy Physics»);
 2006 — научный руководитель журнала «Физика космологии и астрочастиц» («Journal of Cosmology and Astroparticle Physics»).

Убеждения 
«Видимо, в Советском Союзе, существовало только два способа психологически выжить — стать либо алкоголиком, либо ученым. Я выбрал второй вариант» .

«В Советском Союзе <...> научная атмосфера была гораздо более демократичной и здоровой по сравнению с той, которую я нашел после отъезда из Советского Союза. Должен сказать, что после переезда на Запад я не нашел ни одного места на земном шаре, которое могло бы конкурировать с Москвой 80-х годов относительно концентрации интеллекта и научной атмосферы» .

Награды и премии 
 
 
 2009 — Премия Томалла (Швейцария)
 2010 — 
 2012 —  Итальянского гравитационного общества (совместно с Алексеем Старобинским)
 
 
 
 2015 — BBVA Foundation’s Frontiers of Knowledge Award (совместно со Стивеном Хокингом)
 2019 — Медаль Дирака (совместно с А. А. Старобинским и Р. А. Сюняевым)
 2021 — Золотая медаль имени А. Д. Сахарова Российской академии наук — за пионерский вклад в квантовую теорию образования крупномасштабной структуры Вселенной.

Избранная библиография 
 Mukhanov, V. F., and G. V. Chibisov. "JETP Lett. 33 532 Hawking SW, 1982."Phys. Lett. B 115 (1981): 295.
 Mukhanov, Viatcheslav F. Physical foundations of cosmology. Cambridge University Press, 2005
 Mukhanov, Viatcheslav and Winizki, Sergei,"Introduction to Quantum Effects in Gravity", Cambridge University Press, 2007

Примечания

Ссылки 
 Видео
 Уроженец Канаша – лауреат престижной научной премии//sovch.chuvashia.com
 Космолог Муханов: Хокинг был первым среди тех, кто был после нас // www.bbc.com
 Вячеслав Муханов: "Ничего плохого в этих спекуляциях нет" // www.victorpetrov.ru
 Сразу после взрыва //Коммерсантъ
 Выдающийся уроженец Канаша, российско-германский физик-теоретик, космолог Вячеслав Муханов принял приглашение на 90-летие города // gkan.cap.ru
 Еще одна премия за сотворение мира //trv-science.ru
 Вячеслав Муханов: «на Физтехе нас «дрессировали» так, как нигде в мире» // zanauku.mipt.ru
 Как учат точным наукам в Западной Европе // www.svoboda.org

Русские эмигранты четвёртой волны в Германии
Награждённые Золотой медалью имени А. Д. Сахарова
Награждённые медалью имени Макса Планка
Физики-теоретики СССР
Физики-теоретики Швейцарии
Космологи
Награждённые медалью Оскара Клейна
Сотрудники ФИАН
Доктора физико-математических наук
Награждённые медалью Дирака
Лауреаты премии Грубера по космологии
Выпускники СУНЦ МГУ